Landhaus – a Dresda
 Landhaus – a Graz
 Landhaus – a Innsbruck
 Landhaus – a Klagenfurt am Wörthersee